Шаабан Мерзекан ( 8 марта 1959, Хуссейн Дей, Алжир) — алжирский футболист, ныне тренер, играл на позиции защитника.

Шаабан Мерзекан попал в заявку сборной Алжира на Чемпионате мира 1986 года в Мексике. Мерзекан сыграл все 3 матча Алжира на этом турнире без замен против сборных ФРГ, Австрии и Чили.

В 2011 году Мерзекан был назначен главным тренером родного для него клуба «НА Хуссейн Дей»

Достижения 
 2-е место на Кубке африканских наций 1980
 Участник Чемпионата мира 1982

Примечания

Ссылки 
 
  Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Хуссейн Дей»